Graham Nishikawa (ur. 19 listopada 1983 r. w Whitehorse) – kanadyjski biegacz narciarski, zawodnik klubu Whitehorse Cross Country Ski Club.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 23 listopada 2001 roku, podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w kanadyjskiej miejscowości Silver Star Mountain Resort, gdzie zajął 41. miejsce w sprincie stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 10 grudnia 2005 roku  w Vernon, gdzie w biegu łączonym na 30 km uplasował się na 46. miejscu. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 17 stycznia 2009 w Whistler, gdzie w biegu łączonym na 30 km uplasował się na 26. pozycji.

Jego siostra Emily również uprawia biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Kreczmer nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

Przypisy

Bibliografia 
 

Kanadyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1983
Ludzie urodzeni w Whitehorse